Михаил Сегал: Сегал, Михаил Семёнович (род. 1952) — советский легкоатлет, тренер и преподаватель.
 Сегал, Михаил Юрьевич (род. 1974) — российский кинорежиссёр, сценарист, писатель.